El término Golconda puede referirse a:
 Golconda, antigua ciudad y fortaleza en la India.
 Golconda, término del juego Vampiro: la mascarada.
 Golconda, grupo de sacerdotes católicos colombianos comprometidos por el cambio social de Colombia a finales de los años 60.
 Golconda, pintura del artista belga René Magritte.